I liga 1992/1993 – 59. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Absolutnym beniaminkiem ligi była .

Uczestnicy

Wyniki 

(w) – walkower

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 302 mecze
 Strzelono 786 goli
 Średnia goli na mecz: 2,6
 Zwycięstw gospodarzy: 144
 Remisów: 84
 Zwycięstw gości: 74
 Król strzelców: Jerzy Podbrożny – Lech Poznań (25 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Zobacz też 
 Niedziela cudów

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1992 w polskim sporcie
1993 w polskim sporcie